

Toponyme

Afrique du Sud 
Danville, banlieue de Pretoria.

Canada 
Danville, située dans la province de Québec.

États-Unis 
Danville, située dans l'État de l'Alabama;
Danville, située dans l'État de l'Arkansas;
Danville, située dans l'État de Californie ;
Danville, située dans l'État de Caroline du Nord ;
Danville, située dans l'État de Géorgie ;
Danville, située dans l'État de l'Idaho ;
Danville, située dans l'État de l'Illinois ;
Danville, située dans l'État de l'Indiana ;
Danville, située dans l'État de l'Iowa ;
Danville, située dans l'État du Kansas ;
Danville, située dans l'État du Kentucky ;
Danville, située dans le comté de Rockingham dans l'État du New Hampshire ;
Danville, située dans l'État de l'Ohio ;
Danville, située dans l'État de Pennsylvanie ;
Danville, située dans l'État du Vermont ;
Danville, située dans l'État de Virginie ;
Danville, située dans l'État de Virginie-Occidentale ;
Danville, située dans l'État de Washington.

Fiction 
 Jo Danville, personnage de la série télévisée Les Experts : Manhattan
 Danville ville fictive (secteur des 3 états) dans l'animé Phineas et Ferb.

Homonymie de localités aux États-Unis